2 miejscowości w Polsce:
 Radomek – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Radomek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława